La competizione del concorso completo individuale di equitazione dai Giochi della IX Olimpiade si è svolta nei giorni dall'8 e all'11 agosto in varie sedi.

Prova di dressage
Si è svolta nei giorni dall'8 e al 9 agosto al Sports Park di Hilversum

Prova di Cross-Country
Si è svolta il giorno 10 agosto al Maartensdijk Forest ad Hilversum.

Prova di Salto Ostacoli
Si è svolta il giorno 12 agosto allo Stadio Olimpico di Amsterdam.

Classifica Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso completo individuale